Либертадор может означать:

 Либертадор — название здания Министерства обороны Аргентины
 Либертадор (аэродром) — военный аэродром в Венесуэле, вблизи города Маракай.
  — муниципалитет в Венесуэле.